Howe je lahko:
Howe, North Yorkshire
Howe, Oklahoma
Howe, Teksas
Howe Township, Forest County, Pensilvanija
Howe Township, Perry County, Pensilvanija
Clarence Decatur Howe 
Earl Howe (1884-1964), britanski dirkač in politik
Elias Howe, (1819-1867)
E. W. Howe
Geoffrey Howe, (1926-)
George Howe (1725-1758)
Gordie Howe, (1928-2016)
Greg Howe
John Howe (1630-1705)
John Howe (1957)-
Julia Ward Howe, (1819-1910)
Richard Howe, (1726-1799)
Samuel Gridley Howe, (1801-1876)
Steve Howe
William Howe (1729-1815)
 HMS Howe.